Müllergraben steht für:
 Müllergraben (Gemeinde Klein Sankt Paul), Ortschaft der Gemeinde Klein St. Paul, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Gewässer:
 Müllergraben (Abens), linker Zufluss der Abens bei Rappersdorf, Gemeinde Biburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Müllergraben (Baschengraben), linker Oberlauf vom Kleinwildfeuerberg des Baschengrabens (zum Weißenbach, zur Halbammer) in der Waldgemarkung von Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Müllergraben (Notte), linker Zufluss der Notte in Zossen, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Paplitzer Müllergraben, rechter Zufluss des Paplitzer Grabens bei Bombachhaus, Stadt Baruth/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Müllerbach